John Stradling ist der Name folgender Personen:

* John Stradling (Adliger) († um 1435), englischer Adliger 
 John Stradling, 1. Baronet (1563–1637), englischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 John de Estratlinges